Bundestag steht für:

 Deutscher Bundestag, Parlament der Bundesrepublik Deutschland
 Bundestag (Deutscher Bund), Gesandtenkongress der Mitgliedstaaten des Deutschen Bundes
 Bundestag (Österreich), ehemaliges Akklamationsorgan des Bundesstaates Österreich
 Bundestag (Rheinbund), Organ, das in der Rheinbundakte erwähnt wird
 Bundestag (Website), Homepage des deutschen Bundestages
 DFB-Bundestag, höchstes Gremium des Deutschen Fußball-Bundes
 U-Bahnhof Bundestag, Station der U-Bahn-Linie 5 der Berliner U-Bahn, wurde am 8. August 2009 eröffnet

Siehe auch: